Eine Friedrich-Nietzsche-Schule gab es in

 Berlin, siehe Friedrich-Nietzsche-Schule (Berlin),
 Leipzig, siehe Friedrich-Nietzsche-Schule (Leipzig) und
 Halle (Saale), siehe Friedrich-Nietzsche-Schule (Halle/Saale)